Roulet est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Roulet (1814-1876), homme politique suisse ;
 Claudine Roulet (née en 1934), enseignante et écrivain vaudoise ;
 Daniel de Roulet (né en 1944), écrivain suisse de langue française ;
 Dominique Roulet (1949-1999), scénariste, écrivain et réalisateur français ;
 Jules Roulet (1849-1918), homme politique suisse ;
 Louis-Samuel Roulet (1877-1955), homme politique suisse ;
 Philippe Petit-Roulet (né en 1953), auteur de bande dessinée et illustrateur français.

Hydronyme 
 Roulet, autre nom du Laveau, ruisseau français des départements de la Dordogne et de la Haute-Vienne.

Patronyme français